Ruské příjmení Kulik () má více nositelů:

 Grigorij Kulik (1890–1950), sovětský maršál
 Ilja Kulik (* 1977), ruský krasobruslař, olympijský šampion
 Jakub Filip Kulik (1793–1863), ukrajinský matematik
 Leonid Kulik (1883–1942), ruský mineralog
 Oleg Borisovič Kulik (* 1961), ruský performer

Podobné příjmení 
 Kulikov

Související články 
 Kulík